Петров, Владимир Иванович:
 Петров, Владимир Иванович (род. 1887) — русский морской офицер, генерал-майор Корпуса морской артиллерии.
 Петров, Владимир Иванович (род. 1937) — советский и российский учёный-лесовод.
 Петров, Владимир Иванович (род. 1942) — советский и российский политик, глава правительства Республики Алтай (1990—1997).
 Петров, Владимир Иванович (род. 1951) — советский и российский фармаколог, ректор Волгоградского государственного медицинского университета.
 Петров, Владимир Иванович (1925—2001) — советский и российский хирург.